Van Ham is een achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen: 

 Meindert van Ham (~1470 - na 1545), Duits veldheer
 François Joseph Philippe Léopold Colins van Ham (1754 - 1824), Zuid-Nederlands politicus en edelman
 Petrus Paulus Hermannus van Ham (1839 - 1894), Nederlands militair
 François Van Ham (1859 - 1935), Belgisch politicus
 Jan van Ham (1892-1989), Nederlands kunstenaar
 Jo van Ham (1892 - 1985)
 Maurice van Ham (1966), Nederlands voetballer
 Willem van Ham (1937-2020), Nederlands archivaris, historicus, vlaggenkundige en heraldicus.

Ook kan gedoeld worden op:
 Blauw van Ham, een konijnenras
 Villa Van Ham, het burgemeestershuis te Lommel, vernoemd naar François van Ham

Zie ook:
 Den Ham
 Ham
 Ten Ham
 Van den Ham
 Van der Ham

Ham, Van